Il singolare del torneo di tennis GHI Bronx Tennis Classic 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Ivo Karlović che ha battuto in finale Dmitrij Tursunov 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Justin Gimelstob (primo turno)
 Karol Beck (quarti di finale)
 Robin Söderling (primo turno)
 Nicolas Mahut (primo turno)

 Thierry Ascione (primo turno)
 Nicolas Thomann (secondo turno)
 Eric Taino (secondo turno)
 Gilles Elseneer (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

GHI Bronx Tennis Classic 2003